Лачуга:
 Лачуга — примитивное жилище человека или строение для животных;
 Лачуга, Юрий Фёдорович — академик РАСХН, специалист по механизации сельского хозяйства.
 Лачуга — деревня в Аргуновской волости Покровского уезда Владимирской губернии, современное название — Красный Луч.